Con el término auriga es posible referirse a:
 un auriga, esclavo que en la Antigua Roma debía conducir la biga, vehículo ligero tirado por dos caballos, que era el medio de transporte de algunos romanos, principalmente de los comandantes militares. El término llegó a ser común en las últimas épocas, indicando al conductor de cualquier vehículo;
 la constelación de Auriga o del cochero, en el hemisferio norte;
 el Auriga de Delfos, denominación historiográfica de una escultura griega de bronce del año 474 a. C.;
 el HMS Auriga (P419), submarino británico botado en 1945;
 los aurigas, un pueblo ficticio de jinetes humanos de las estepas en las historias del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 Auriga, una empresa rusa de software y servicios informáticos; o a
 Auriga, publicación en catalán dedicada a la divulgación del mundo clásico y del legado grecorromano en Cataluña.